Benderama es el episodio quince de la sexta temporada de la comedia televisiva animada Futurama, transmitido originalmente el 23 de junio de 2011 en Comedy Central. El episodio fue escrito por Aaron Ehasz y dirigido por Crystal Chesney-Thompson. El comediante estadounidense Patton Oswalt fue estrella invitada, interpretando a un «monstruo gigante poco atractivo». En el episodio, Bender se duplica a sí mismo en dos copias más pequeñas con el fin de evitar el trabajo. Sin embargo, los duplicados también quieren evitar el trabajo, por lo que crean su propio duplicado pero más pequeño, dando lugar a un gran número de copias cada vez más pequeñas de Bender, las cuales, en última instancia, amenazan con consumir toda la materia en la Tierra. 

La premisa de Benderama se basa en la teoría transhumanista de la plaga gris, escenario hipotético en el cual robots auto-replicantes sin control consumen toda la materia en la Tierra, mientras construyen más de sí mismos. Benderama recibió críticas positivas, muchas de las cuales elogiaron la apariencia del personaje de Patton Oswalt y señalaron que era una mejora sobre el anterior episodio, Neutopia.

Sinopsis
El episodio empieza cuando el Profesor Farnsworth inventa una máquina que puede escanear un objeto y producir dos copias más pequeñas de este, pero que se necesita algo de materia que se consuma en el proceso. Lo utiliza en un principio para escanear un suéter para sí mismo, ya que con la vejez su cuerpo se va reduciendo a la vez que su sensación de frío aumenta.

El Profesor le pide a Bender que doble sus dos suéteres, a lo que inicialmente se niega. El robot roba el aparato replicador, se lo mete en la cavidad torácica y la utiliza para hacer dos copias de sí mismo para que cada una pliegue un suéter. Sin embargo, antes de que puedan hacerlo, la tripulación de Planet Express (incluidos los dos nuevos Benders) es enviada a entregar un cargamento de productos de higiene personal para un gigante humanoide extranjero, de aspecto terriblemente feo, que vive en una cueva.

Al llegar a su destino, se encuentran con el gigante, el cual soporta todo los comentarios de la tripulación acerca de su apariencia hasta que Fry, sin darse cuenta, insulta a su madre, haciendo que empiece a atacarlos. El extraterrestre casi destruye la nave, pero la tripulación logró escapar. 

En la Tierra, Bender le pide a sus copias que le hagan cuatro cigarros. Estas, teniendo una pequeña versión de replicador del Profesor en el pecho, se replican a sí mismas con el fin de hacer las cuatro tareas. El proceso continúa hasta que hay 11 generaciones de Benders corriendo alrededor de la oficina. El equipo se mueve rápidamente para exterminar a todos los duplicados, pero Bender deja unos de ellos para que lo ayude con las tareas. Esta sola copia da lugar a un nuevo enjambre que mantiene la reproducción y consume toda la materia de su alrededor, incluyendo un sofá de Bender y la cerveza. El Profesor llega a preocuparse de que finalmente, los mini-Benders se coman a la Tierra. Sin embargo, Leela señala que, dado que los mini-Benders son alimentados por alcohol, se dejaran de reproducir una vez que este se agote. Cuando esto sucede, el equipo barre los robots y los echan por el inodoro. 

Un rato después, el Profesor Farnsworth toma un baño, pero se sorprende al encontrar que el agua de la bañera se había convertido en alcohol. Deduce que algunas de las copias sobrevivieron y han llegado a reducir su tamaño a una escala atómica molecular, donde pueden sintetizar directamente el alcohol a partir de agua y dióxido de carbono. Como resultado, el suministro de agua dulce del planeta se acaba y toda la población se emborracha. En medio de esta situación, el extraterrestre gigante llega a la Tierra a pedir disculpas por su exabrupto anterior, pero todo el mundo, desinhibido por el alcohol, se vuelve a burlar de él. Zapp Brannigan intenta acabar con él con un tanque, por lo que el gigante, incapaz de contactarse con el terapeuta que le ha estado ayudando a tratar con sus problemas de ira, vuela otra vez de rabia y comienza a convulsionar la ciudad. Bender, el único miembro de la tripulación que permanece sobrio, se compromete a luchar contra el extraterrestre a cambio de que Fry le doblara al profesor sus dos suéteres. El robot utiliza las hordas de pequeños duplicados para formar un Bender gigante y luchar contra el gigante feo mano a mano. Aunque pierde la lucha por un insulto a la madre de su oponente, el enjambre lo vence consumiéndolo y haciéndolo desaparecer.

Al final de la lucha, Bender les pide a sus copias que le ayuden a resolver los otros problemas del mundo, pero como son demasiado perezosos deciden dejar la Tierra. A la mañana siguiente, mientras los otros miembros del equipo se recuperan de una terrible resaca, el Profesor se complace en señalar que por fin alguien dobló sus suéteres. Cuando Fry le pregunta a Bender si él lo había hecho, aprendiendo una lección sobre la pereza, Bender le responde crípticamente que tal vez lo hizo, o que tal vez se quedó con uno de los mini-Benders para hacer el trabajo por él.  A continuación, exhala el humo de un cigarro, que resulta estar compuesto por miles de Benders microscópicos, mientras ríe maníaticamente.

Producción
El episodio fue escrito por Aaron Ehasz y dirigido por Crystal Chesney-Thompson. Antes de su emisión, el primer acto del episodio fue leído por los actores de voz en la Convención Internacional de Cómics de San Diego de 2010

El episodio es uno de los tres episodios de la sexta temporada de Futurama que utilizan la secuencia de introducción completa, que representa más de la huida del Planet Express a través de Nueva Nueva York, así como incluyendo un breve video de una caricatura.

Referencias culturales
El episodio se basa en la teoría transhumanista de la plaga gris, un escenario del fin del mundo en el que robots auto-replicantes fuera de control consumen toda la materia en la Tierra, mientras construyen más de sí mismos; este mismo escenario se explora en el episodio, en este caso con Bender y sus duplicados.

Benderama presenta un episodio de The Scary Door, una parodia de Futurama de la serie de televisión de antología The Twilight Zone. Bender dice la línea, «Hola, soy Bender, este es mi robot Bender y este es mi otro robot Bender»; esta es una referencia a la serie de televisión Newhart, específicamente al personaje de Larry, quien se presenta a sí mismo y a sus hermanos con la frase «Hola, soy Larry, este es mi hermano Darryl y este es mi otro hermano Darryl».

Emisión y recepción
Benderama se emitió originalmente el 23 de junio de 2011 en Comedy Central, inmediatamente después del episodio Neutopia. En su transmisión estadounidense original, Benderama fue visto por un estimado de 2,473 millones de hogares con una calificación de 1,1 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.

Benderama recibió críticas en su mayoría positivas de los críticos. Zack Handlen de The A.V. Club escribió: «Benderama funciona porque el guion se mantiene unido, partiendo de la premisa original y luego introduciendo complicaciones con el tiempo». Calificó el episodio A-, elogiando la premisa del episodio, así como el trabajo de voz de Patton Oswalt en el episodio. Sean Gandert de Paste, revisando tanto Benderama y Neutopia, escribió: «Ambos son lo que otros programas llamarían episodios de trucos, pero con Futurama prácticamente todo es único y asumir estas extrañas premisas es realmente lo que se trata el programa». Le dio a ambos episodios un 8,4 y agregó: "Si estos dos son un indicador, hay un buen verano de episodios que esperar". Blair Marnell de CraveOnline escribió: «Benderama tuvo muchos momentos divertidos que ayudó a negar el mal gusto que dejó Neutopia». Calificó el episodio con 8/10. Sin embargo, Marnell escribió que los escritores deberían abstenerse de reutilizar lo que él llamó «argumentos de "Bender usa el experimento x"», y agregó: «Hay muchas formas de reutilizar una trama y no quiero ver esta serie ir cuesta abajo antes de su tiempo».

Referencias

Enlaces externos 
 

Episodios de Futurama